Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 160e division d'infanterie (Allemagne)

Chine

Japon

URSS

Note